Лама се може односити на:
 Лама, врста папкара
 Лама (будизам), будистички свештеник
 Лама (турпија),
 Лама (карика),
 Лама (река), река у Русији
 Лама (језеро), језеро у Русији
 Лама (Арецо)
 Лама (Павија)
 Лама (Ровиго)
 Лама (Сијена)
 Лама Мокоњо